Sophie's Choice (roman) (1979), een roman van William Styron
 Sophie's Choice (film) (1982), een film gebaseerd op de gelijknamige roman